Ла Атлантида има више значења:

 Ла Атлантида (Какаоатан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Атлантида (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Атлантида (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Атлантида (Аматлан де лос Рејес), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику